

Anno 
 665 o 665 a.C.

Codici 
 665 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wallis Observatory, nella Contea di Ventura (California), degli Stati Uniti

Matematica 
 665 – numero